Juan Vázquez ist der Name folgender Personen:

* Juan Vázquez (Leichtathlet) (* 2002), kubanischer Leichtathlet 
 Juan Luis Vázquez (* 1946), spanischer Mathematiker
 Juan Manuel Montero Vázquez (1947–2012), spanischer Militärarzt